BN-350 steht für:
 einen sowjetischen Reaktortyp, siehe BN-Reaktor
 das einzige Kernkraftwerk, in dem dieser Reaktor betrieben wurde, siehe Kernkraftwerk Aqtau